Kilanyi ist der Familienname folgender Personen:

 Ludwig Kilanyi (Lajos Kilányi; 1819–1861), ungarischer Balletttänzer und -choreograph
 Therese Kilanyi (1830–nach 1881), ungarische Balletttänzerin und -choreographin